Petri ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Hohenfellner (* 1958), österreichischer Urologe
 Rudolf Hohenfellner (* 1928), österreichischer Urologe